Lichtenau kan syfta på:

Geografi

Tjeckien 

 Lichkov, ort, Pardubice,

Tyskland 

 Lichtenau, Sachsen, kommun, Sachsen, 
 Lichtenau, Westfalen, kommun, Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Detmold, 
 Lichtenau, Baden-Württemberg, kommun i Tyskland, Baden-Württemberg, Karlsruhe Region, 
 Lichtenau, Bayern, kommun, Bayern, Regierungsbezirk Mittelfranken,